Light 'n' Lively Doubles Championships 1991 został rozegrany w dniach 28–31. marca 1991 roku na ziemnych kortach, po raz pierwszy w Tarpon Springs. Tytułu miały bronić Łarysa Neiland i Natalla Zwierawa, lecz w finale musiały uznać wyższość Gigi Fernández i Heleny Sukovej.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 Light 'n' Lively Doubles Championships 1991 Draw

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych
1991 w Stanach Zjednoczonych
Sport na Florydzie